Kärpänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärpänsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kärpänsaari (ö i Norra Savolax), 
 Kärpänsaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar